FUM steht für:
 Firdausi-Universität Maschhad, iranische Universität
 Führungsausbildung unterer Milizkader, ein Ausbildungsangebot der Schweizerischen Armee

fum steht für:
 Fum (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Mfumte, Graslandsprache im Kamerun

Siehe auch:
 FüM

Abkürzung